Тлакуилотепек има више значења:

 Општина Тлакуилотепек (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлакуилотепек (Тлакуилотепек, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику